Gilbert César Temmerman (1928, Ledeberg), een gewezen Belgisch politicus en burgemeester voor de SP
 Amaryllis Temmerman (1975, Aalst), een Vlaamse actrice, presentatrice en zangeres
 Marleen Temmerman (1953, Lokeren), een Vlaamse gynaecologe, hoogleraar en politica
 Els De Temmerman (1962, Oudenaarde), een Vlaamse journaliste
 Kris Temmerman (1973), een Belgische voetballer
 Vic Temmerman (1924, Overmere), een Vlaams restaurateur en beeldhouwer
 Matthias Temmermans (1968, Sint-Niklaas), een Vlaamse freelance regisseur
 Xavier Temmerman (1850, Duffel - 1920, Heverlee), een Belgisch kanunnik actief in het onderwijs
 Max Temmerman (1901, Antwerpen - 1942), een Belgisch verzetsheld
 Max Temmerman (1975, Brasschaat), een Vlaams dichter